Am 24. August 2019 fanden in Nauru Parlamentswahlen statt.

Wahlsystem 
Die 19 Mitglieder des Parlaments werden aus acht Wahlkreisen mit mehreren Mitgliedern nach dem Dowdall-System, einem modifizierten Borda-Wahl-System, gewählt. Die Wähler wählen Kandidaten, wobei die Stimmen als Bruchteil von 1 gezählt werden. Geteilt wird durch die Ranglistennummer (z. B. wird ein zweitplatzierter Kandidat als ½ bewertet). Die Kandidaten mit der höchsten Gesamtzahl werden gewählt.

Ergebnis 
Der bisherige Präsident Baron Waqa verpasste den Wiedereinzug ins Parlament und konnte somit keine dritte Amtszeit antreten. Lionel Aingimea wurde nach der Wahl in einer Parlamentsabstimmung mit 12 zu 6 Stimmen gegen David Adeang zum neuen Präsident von Nauru gewählt. Acht der bisherigen Parlamentarier also fast die Hälfte wurden nicht wiedergewählt.

Aiwo

Anabar

Anetan

Boe

Buada

Meneng

Ubenide

Yaren

Einzelnachweise

2019
Nauru